Christopher Killen (ur. 8 października 1981 w Wellington) - nowozelandzki piłkarz Shenzhen Ruby F.C.

Killen swoją profesjonalną karierę zaczynał w angielskim Manchesterze City, w którym zaliczył jednak zaledwie 3 występy i był wypożyczany do niżej notowanych zespołów, Wrexham i Port Vale. W lipcu 2002 roku dołączył do Oldham Athletic za kwotę £250,000. W Oldham grał przez 3,5 roku i zdołał zdobyć 24 bramek w 78 występach.

W styczniu 2006 roku dołączył do Hibernianu Edynburg na zasadzie wolnego transferu. Bramkę w barwach „Hibees” zdobył już w swoim debiucie, na Ibrox Park - przeciwko Rangers. Pomimo że do klubu z Easter Road przybył dopiero w zimie, reprezentant „Kiwis” zdołał trafiać do siatki rywali pięciokrotnie.

Po odejściu z Hibernianu Garry'ego O'Connora i Dereka Riordana, z Killenem wiązano wielkie nadzieje na sezon 2006–2007. Do grudnia zdobył już 11 bramek, ale sezon już wtedy się dla niego zakończył, bowiem doznał bardzo poważnej kontuzji kolana.

Kontrakt Killena wygasł latem 2007 roku i właśnie wtedy przeniósł się do Celticu. 30 maja został oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik The Hoops. W 2009 roku przebywał na wypożyczeniu w Norwich City, gdzie zagrał w czterech meczach.

W styczniu 2010 roku przeszedł do Middlesbrough, natomiast obecnie gra w klubie Shenzhen Ruby w Chinese Super League.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Reprezentanci Nowej Zelandii w piłce nożnej
Piłkarze Manchesteru City
Piłkarze Wrexham A.F.C.
Piłkarze Port Vale F.C.
Piłkarze Oldham Athletic A.F.C.
Piłkarze Hibernian F.C.
Piłkarze Celtic F.C.
Piłkarze Middlesbrough F.C.
Piłkarze Shenzhen Ruby
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010
Uczestnicy Pucharu Konfederacji w piłce nożnej 2003
Uczestnicy Pucharu Konfederacji w piłce nożnej 2009
Urodzeni w 1981
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008
Nowozelandzcy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Wellington